Zhongpu () – gmina wiejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Zhongpu w 2016 roku liczyła 45 395 mieszkańców – 21 800 kobiet i 23 595 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 15 954, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,85 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi